Overstroming van de Maas (1643) - België en Nederland
 Overstroming van de Maas (1816) - Frankrijk
 Overstroming van de Maas (1841) - België
 Overstroming van de Maas (1926) - Frankrijk, België en Nederland
 Overstroming van de Maas (1993) - België en Nederland
 Overstroming van de Maas (1995) - Nederland
 Overstromingen in Europa in juli 2021 - onder meer van de Maas in Nederland en België